Schönow ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland
 Schönow (Bernau bei Berlin), Ortsteil der Stadt Bernau bei Berlin im Landkreis Barnim in Brandenburg
 Schönow (Schwedt/Oder), Ortsteil der Stadt Schwedt/Oder im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Schönow (Zehlendorf), Ortslage im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf

in Polen
 Schönow, ehemals im Kreis Deutsch Krone, Ort in der Gmina Człopa in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Dzwonowo (Człopa)
 Schönow, ehemals im Kreis Pyritz, Ort in der Gmina Przelewice in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Jesionowo (Przelewice)
 Schönow, ehemals im Kreis Oststernberg, Ort in der Gmina Łagów in der Woiwodschaft Lebus; siehe Sieniawa (Łagów)

Siehe auch:
 Villa Schönow, Erzählung von Wilhelm Raabe